|-
| 163401 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163402 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163403 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163404 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163405 - || || 24 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163406 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163407 - || || 3 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163408 - || || 2 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163409 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163410 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163411 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163412 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163413 - || || 2 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163414 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163415 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163416 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163417 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163418 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163419 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163420 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163421 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163422 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163423 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163424 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163425 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163426 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163427 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163428 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163429 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163430 - || || 3 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163431 - || || 3 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163432 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163433 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163434 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163435 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163436 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163437 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163438 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163439 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163440 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163441 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163442 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163443 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163444 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163445 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163446 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163447 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163448 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163449 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163450 - || || 8 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163451 - || || 8 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163452 - || || 9 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163453 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163454 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163455 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163456 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163457 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163458 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163459 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163460 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163461 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163462 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163463 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163464 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163465 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163466 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163467 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163468 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163469 - || || 14 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 163470 - || || 14 de setembre de 2002 || Michael Adrian || M. Kretlow
|-
| 163471 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163472 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163473 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163474 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163475 - || || 15 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163476 - || || 14 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163477 - || || 15 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163478 - || || 13 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163479 - || || 14 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163480 - || || 15 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163481 - || || 1 de setembre de 2002 || Haleakala || R. Matson
|-
| 163482 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 163483 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163484 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163485 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163486 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163487 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163488 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163489 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163490 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 163491 - || || 27 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 163492 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163493 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163494 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163495 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163496 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 163497 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163498 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163499 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 163500 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
|}

3